I. Mieszko lengyel fejedelem
 II. Mieszko Lambert lengyel fejedelem
 III. Mieszko lengyel fejedelem
 IV. Mieszko lengyel fejedelem

lásd még 
Lengyelország uralkodóinak listája